Loiseau je priimek več oseb:
 Georges-Albert-Edmond Loiseau, francoski general
 Natalie Loiseau, francoska političarka